Бондарь — фамилия, происходит от названия профессии бондарь.

Известные носители 

 
 
 Бондарь, Андрей Владимирович (род. 1974) — украинский поэт, переводчик и публицист, колумнист.
 Бондарь, Антон Филиппович (1913—1997) — Герой Советского Союза.
 
 
 Бондарь, Виктор Васильевич (род. 1975) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины.
 Бондарь, Виталий Николаевич (род. 1972) — советский и российский футболист; полицейский.
 
 
 Бондарь, Дани (род. 1987) — израильский и российский футболист.
 Бондарь, Евгений (род. 1989) — российский боец смешанных единоборств.
 
 Бондарь, Ксения Игоревна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Бондарь, Леонид Фаддеевич (в монашестве Леонтий; 1913—1999) — епископ РПЦ, митрополит Оренбургский и Бузулукский.
 Бондарь, Мария Михайловна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда (1950).
 Бондарь, Михаил Игнатьевич (1910—?) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Бондарь (Ширяева), Нина Ильинична (1922—2013) — советская танкистка, офицер.
 Бондарь, Пётр Николаевич (1885—1918) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Бондарь, Римма Дмитриевна (1937—2011) — украинский советский археолог-античник.
 Бондар, Роберта Линн (род. 1945) — канадская женщина-астронавт.
 
 
 Бондарь, Яна Руслановна (род. 1991) — украинская биатлонистка.

Примечания